Іцхак Френкель також відомий як Олександр Френель (,  , Одеса, Російська імперія—, Тель-Авів, Ізраїль) — ізраїльський художник.

Життєпис 
Іцхак Френкель народився в 1899 році в Одесі (Російська імперія). Він був правнуком відомого рабина Леві Іцхак з Бердичева. У 1917 році навчався у Олександри Олександрівни Екстер в Академії образотворчих мистецтв в Одесі. Френкель іммігрував до Підмандатної Палестини в 1919 році в рамках першої хвилі поселенців Третьої Алії. Він помер у Тель-Авіві у 1981 році та був похований у Цфаті.

20-30-ті роки ХХ століття 

У 1920 році він заснував художній кооператив у Яффі та художню студію в Гімназії Герцлія, де давав уроки живопису та скульптури. Пізніше того ж року він відправився в Париж, де навчався в Школі вишуканих мистецтв та Академії Ґранд-Шомьєр  у майстернях скульптора Антуана Бурделя та художника Анрі Матісса. У той час його живопис був абстрактним. Наприкінці 1920 р. Френкель-Френель відправився до Єгипету, де демонстрував свої роботи на виставці перед поверненням до Парижа.

Френкель повернувся до Палестини в 1925 році і відкрив Художню школу Гістадрута в Тель-Авіві. В Ізраїлі його вважали крайнім у своїх мистецьких орієнтаціях. Серед його учнів були Шимшон Хольцман, Мордехай Леванон, Девід Хендлер, Джозеф Коссоногі та Сіона Теггер. Був наставником учнів Безалеля Авігдора Стемацького, Єгезкеля Штрайхмана, Моше Кастеля та Ар'є Ароха. Усі, хто навчався у нього, поглинули французький вплив, і більшість з них поїхали вчитися в Париж у 20-30-ті роки. Стиль Френкеля був ближчий до абстрактного живопису, якому він піддався в Парижі, ніж до орієнталізму, популярного в той час у Палестині.

У 1926 році він представив у театрі «Огель» свої абстрактні роботи, композиції з геометричних фігур та поряд з ними пейзажні картини. У цей період у його творчості починає виникати експресіоністична тенденція, особливо у виборі кольору. На той час, коли він повернувся до Парижа в 1929 році, його експресіоністичний стиль набув форми.

У 1934 році він влаштував свій будинок у Цфаті, ставши першим художником, який поселився у старовинному святому місті, за 14 років до того, як було офіційно створено «Колонію художників». Там він малював стародавні синагоги, вузькі провулки, місцевих жителів та околиці.  У той період він повністю відмовляється від абстрактного стилю і починає пошук інших, яскравих стилів. Того ж року він створив карнавал «Адлояда» в Тель-Авіві. У 1936 році він почав розробляти декорації та костюми для театру «HaOhel». Він продовжуватиме займатися подібною роботою до 1949 року, продовжуючи свою роботу як для театру «HaOhel», так і для театру «HaBima». У той самий період він також писав портрети кількох відомих акторів, які працювали у згаданих театрах.

У 1937 році він вирушив у подорож, малюючи Ізраїль від точки до точки, з Півночі на Південь. Він намалював Цфат, Єрусалим, Тель-Авів, пустелю Негев, а також Галілею. Він зробив 13 виставок за мотивом Цфата до 1950 р.

40-ві роки ХХ століття та подальше життя 
У 1948 році, році незалежності Ізраїлю, йому буде дозволено фіксувати історичні віхи в історії Ізраїлю. Картина першого засідання Кнесету, а також першого засідання військового комітету Збройних сил Ізраїлю. Він також зробив портрети перших 120 членів Кнесету. 

У 1949 році він стане одним із засновників «Колонії художників Цфата». У 1950 році він виставив свої роботи у першій та другій бієнале Венеції, представляючи Ізраїль. У 1952 році він знову взяв участь на виставці в Парижі. У Франції він створив вітражі (роботи з віконного скла), замовлені баронесою Алікс де Ротшильд у Нормандії на півночі Франції. Його вважають одним з найважливіших єврейських живописців Паризької школи; поряд із Сутіном, Могділіані, Кіконе, Кремене, Манне Кацем і Паскіном. Він представляє свої роботи в моноспектаклях по всьому світу. До 1960 року він презентував свої роботи на персональних виставках у музеях та галереях, що простягаються по всьому світу від Європи та Америки до Південної Африки та Азії. З 1960 року він живе в Парижі і використовує Цфат як свій літній будинок.

У 1973 році його будинок знову відкрився як музей, що демонструє його роботи. У липні 1978 року Френкель провів персональну виставку в паризькій «Оранжереї» .

Експресіоністські твори Френкеля виділяють вираз внутрішнього досвіду, а не виключно реалістичне зображення, прагнучи зобразити не об'єктивну реальність, а суб'єктивні емоції та реакції, які в них викликають предмети та події. Його екзальтовані кольори виявляють його найпотаємніші емоції та виражають пристрасть і драматизм. Коли він малює свою дружину Ілану, кольори виражають еротичний вибух.

У 1979 році він влаштував моноспектакль у знаменитій паризькій «Оранжереї» на святкуванні свого 80-річчя.

Помер у 1981 році в Тель-Авіві, похований у Цфаті.

Нагороди та вшанування пам'яті 

Френкель-Фенель двічі виграв премію Дізенгова за живопис, в 1938 році і знову в 1948 році.  Брав участь у першому та другому Венеціанському бієнале.

Вибрані виставки 
1950: Венеціанський бієнале
1924: Салон Незалежних, Париж

Призи 
Премія Дізенгова(Тель-Авів) 1935;1938;1939;1940;1948
1-а премія за літографію - французький павільйон - на Міжнародній виставці літографії (Брюссель, Бельгія) 1958
Гран-прі Великодня (ню) 1972
Різдвяний Гран-прі (експресіонізм) 1972
Міжнародний Гран-прі за живопис Лазурного берега у Франде Фінале 1973
Міжнародний Гран-прі Довіля 1973 р.

Колекції 
Музей Ізраїлю, Єрусалим

Література 
Barzel, Amnon. Isaac Alexander Frenel. Jerusalem: Massada Press, 1974.
Gumprecht-Linke, S. Frenel: École de Paris. Amsterdam: Israel Galerie Linka, 1977.

Примітки

Посилання 
 Official website 
Єврейські художники
Українські емігранти до Ізраїлю
Експресіонізм
Френкель
Випускники Паризької академії мистецтв